NEAC steht für:
 New English Art Club
 Nippon Electric Automatic Computer
 North Eastern Athletic Conference
 Northeast Air Command

Néac steht für:
 Néac, französische Gemeinde im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Lac Néac, kanadischer See in Laurentides (Region)

Abkürzung